Rumont ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Rumont (Meuse), Département Meuse
 Rumont (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne